Мария Фричою (; ), в замужестве Симьон () — румынская гребчиха, выступавшая за сборную Румынии по академической гребле в конце 1970-х — первой половине 1980-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, обладательница двух серебряных и бронзовой медалей чемпионатов мира, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Мария Фричою родилась 16 марта 1960 года в коммуне Голэешти, жудец Яссы, Румыния. Занималась академической греблей в Бухаресте в столичном гребном клубе «Динамо».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1979 года, когда вошла в основной состав румынской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Бледе, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в распашных рулевых четвёрках — в финале пропустила вперёд только экипажи из Советского Союза и Восточной Германии.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве — в программе рулевых четвёрок была близка к призовым позициям, показав на финише четвёртый результат.

В 1983 году на мировом первенстве в Дуйсбурге стала серебряной призёркой в распашных рулевых четвёрках, уступив в финале только титулованным восточногерманским спортсменкам.

Находясь в числе лидеров гребной команды Румынии, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе (будучи страной социалистического лагеря, формально Румыния бойкотировала эти соревнования по политическим причинам, однако румынским спортсменам всё же разрешили выступить на Играх частным порядком). На сей раз Фричою стартовала в составе распашного четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Флорика Лаврик, Ольга Хомеги, Кира Апостол и рулевая Вьорика Йожа — в финале обошла всех своих соперниц и стала олимпийской чемпионкой.

После лос-анджелесской Олимпиады Мария Фричою ещё в течение некоторого времени оставалась в составе румынской национальной сборной и продолжала принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1985 году она отправилась представлять страну на мировом первенстве в Хазевинкеле, где выиграла серебряную медаль в рулевых четвёрках — пришла к финишу позади команды из ГДР. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мария Фричою  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Румынии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Румынии
Олимпийские чемпионы по академической гребле